Lisicles puede referirse a:

 Lisicles, general ateniense del siglo V a. C., que murió en combate durante la Guerra del Peloponeso.
 Lisicles, general ateniense del siglo IV a. C., que murió en combate durante la batalla de Queronea en el 338 a. C.